Galeria Biała – galeria handlowa w Białymstoku
 Galeria Biała – galeria sztuki w Lublinie